В рамках кваліфікації на турнір з хокею серед чоловіків на зимових Олімпійський іграх 2022 8 збірних потрапили автоматично завдяки світовому рейтингу ІІХФ після Чемпіонату світу 2019, як і господарі китайці. Ще 3 збірні кваліфікувались за підсумками фінального кваліфікаційного турніру.

Збірні, що кваліфікувались 
{| class="wikitable"
!Дисципліна
!Строки
!Місце проведення
!Кількість квот
!Кваліфікувалися
|-
|Господарі
|17 травня 2018
| Копенгаген
|align=center|1
|
|-
|Світовий рейтинг ІІХФ 2019
|31 березня 2016 – 26 травня 2019
| Братислава і Кошиці
|align=center|8
| ОКР
|-
|rowspan=3|Фінальний кваліфікаційний турнір
|rowspan=3|26–29 серпня 2021
| Братислава
|align=center|1
|
|-
| Рига
|align=center|1
|
|-
| Осло
|align=center|1
|
|-
! Загалом !! colspan=2| !! 12 !!
|}

Нотатки

Кваліфікація за рейтингом 
Щоб кваліфікуватися автоматично, країна мала посідати одне з перших 8-ми місць в рейтингу після Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2019. Бали в світовому рейтингу перетворювалися так: за поточний рік команді нараховувалась повна кількість балів, а за кожен попередній рік - на 25% менше. Далі подано сумарну кількість балів, що пішли в залік кваліфікації на Олімпійські ігри.

1-й раунд прекваліфікації 
8 збірних поділились на, 2 групи по чотири в кожній. Переможці груп потрапили до 2-го раунду кваліфікації.

Група N 
Турнір відбувся в Люксембургу з 8 до 10 листопада 2019.

Вказано місцевий час (UTC+1).

Група O 
Через заворушення у Гонконзі цей турнір перенесли до міста Санья (КНР) і провели з 7 до 10 листопада 2019 року.

Вказано місцевий час (UTC+8).

2-й раунд прекваліфікації
12 збірних поділилися на 3 турніри. 3 збірні, що посіли перші місця на своїх турнірах, потрапили до 3-го кваліфікаційного раунду.

Група K 

Вказано місцевий час (UTC+2).

Група L 

Вказано місцевий час (UTC+1).

 Гра мала відбутися 15 грудня 2019 року, але її зупинили після безголевого першого періоду через проблеми з поверхнею катка.

Група M 

Вказано місцевий час (UTC+1).

3-й раунд прекваліфікації

Група G 

Вказано місцевий час (UTC+1).

Група H 

Вказано місцевий час (UTC+6).

Група J 

Вказано місцевий час (UTC±0).

Фінальна кваліфікація 
Турнір планували провести з 27 до 30 серпня 2020 року, але перенесли на 26-29 серпня 2021 року через пандемію COVID-19.

Група D 
Турнір відбувся на Зимовому стадіоні Ондрея Непела в Братиславі.

Вказано місцевий час (UTC+2).

Група E 
Турнір відбувся в Ризі.

Вказано місцевий час (UTC+3).

Група F 
Турнір відбувся в Осло (Норвегія).

Вказано місцевий час (UTC+2).

Примітки 

Кваліфікація
2019 у хокеї з шайбою
2020 у хокеї з шайбою
2021 у хокеї з шайбою